Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Pacific Life Open 2006 проходили з 6 по 19 березня на відкритих кортах з твердим покриттям Indian Wells Tennis Garden в Індіан-Веллс, (США). Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Меган Шонессі з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

2006, жінки, парний розряд
Pacific Life Open, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд